Хенерал Зарагоза има више значења:

 Хенерал Зарагоза (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хенерал Зарагоза (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику